Beardsley — comune degli Stati Uniti d'America
 Aubrey Beardsley — illustratore, scrittore e pittore inglese, piuttosto influente
 Peter Beardsley— calciatore britannico